Miltenberg kan syfta på:

Geogtafi

Tyskland 

 Landkreis Miltenberg, Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken, 
 Miltenberg, Tyskland, Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken,